Montaigut-le-Blanc ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Montaigut-le-Blanc (Creuse) im Département Creuse
 Montaigut-le-Blanc (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme